Die U-League 2016 war die neunte Spielzeit der südkoreanischen Nachwuchsliga unter diesem Namen.  Die reguläre Saison begann im März 2016 und wird endete September 2016. Danach kamen die KO-Runden. Diese endeten im November dieses Jahres. Die Liga ist in zehn Gruppen aufgeteilt die jeweils zweimal gegeneinander spielen. Meister wurde Korea University.

Reguläre Saison

1. Gruppe

Gangwon, Chungbuk

2. Gruppe

Seoul, Gyeongi, Incheon, Chungnam

3. Gruppe

Seoul, Gyeongi, Chungbuk, Chungnam

4. Gruppe

Seoul, Gyeongi, Chungbuk, Chungnam

5. Gruppe

Seoul, Gyeongi, Jeju

6. Gruppe

Chungbuk, Chungnam, Daejeon, Jeonbuk

7. Gruppe

Jeonbuk, Jeonnam, Gwangju

8. Gruppe

Jeonbuk, Jeonnam, Gwangju

9. Gruppe

Gyeongbuk, Gyeongnam, Busan, Ulsan

10. Gruppe

Gyeongbuk, Gyeongnam, Busan

Direktvergleich der viert-Platzierten 
Nach Ende der Regulären Saison werden die viert- besten Mannschaft direkt verglichen. Die zwei- besten Mannschaften qualifizieren sich für die K.O.-Runde. Die anderen qualifizieren sich nicht für die K.O.-Runde.

K.O.-Runde 
In der K.O.-Runde wird der jeweilige Gegner ausgelost. Der Gewinner qualifiziert sich für die nächste Runde. Alle Teams, die in die 2. K.O.-Runde kommen, qualifizieren sich automatisch für den Korean FA Cup 2017.

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Gruppenübersicht (koreanisch)
 Gruppentabelle Gruppe 1
 Gruppentabelle Gruppe 2
 Gruppentabelle Gruppe 3
 Gruppentabelle Gruppe 4
 Gruppentabelle Gruppe 5
 Gruppentabelle Gruppe 6
 Gruppentabelle Gruppe 7
 Gruppentabelle Gruppe 8
 Gruppentabelle Gruppe 9
 Gruppentabelle Gruppe 10

Fußballsaison 2016